Osoby o tym nazwisku:
 Ante Jozić – rzymskokatolicki duchowny
 Davor Jozić – bośniacki piłkarz 
 Mirko Jozić − chorwacki piłkarz i trener piłkarski